FBI: Most Wanted  – amerykański serial telewizyjny (dramat kryminalny) wyprodukowany przez Wolf Films, Universal Television oraz CBS Studios, który jest spin-offem F.B.I. (serial). Serial jest emitowany od 7 stycznia 2020 roku przez CBS.

Fabuła serialu skupia się na grupie agentów FBI zajmujących się łapaniem najgroźniejszych przestępców.

Obsada

Główna 
 Julian McMahon jako Jess LaCroix
 Kellan Lutz jako Kenny Crosby
 Roxy Sternberg jako Sheryll Barnes
 Keisha Castle-Hughes jako Hana Gibson
 Nathaniel Arcand jako Clinton Skye

Role drugoplanowe 
 YaYa Gosselin jako Tali LaCroix
 Lorne Cardinal jako Nelson Skye
 Irene Bedard jako Marilou Skye

Przegląd sezonów

Lista odcinków

Odcinek pilotowy (2019) 

Pilot serialu jest jednocześnie 18 odcinkiem 1 sezonu serialu F.B.I..

Sezon 1 (2020)

Sezon 2 (2020–2021)

Produkcja 
W lutym 2019 roku ogłoszono obsadę główną serialu, do której dołączyli: Julian McMahon, Kellan Lutz, Roxy Sternberg, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes oraz Nathaniel Arcand.

10 maja 2019 roku, stacja CBS zamówiła serial na sezon telewizyjny 2019/2020. 6 maja 2020 roku stacja CBS przedłużyła serial o drugi sezon.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Podstrona serialu F.B.I. na oficjalnej stronie CBS
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2020
Programy telewizji CBS
Amerykańskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale wytwórni Universal Television
Seriale wytwórni CBS Television Studios
Seriale wytwórni CBS Studios